Csehország
Sedlec, település a Břeclavi járásban
Sedlec, település a Kelet-prágai járásban
Sedlec, település a Litoměřicei járásban
Sedlec, település a Mladá Boleslav-i járásban
Sedlec, település a Třebíči járásban
Sedlec, település az Észak-plzeňi járásban
Sedlec, település a České Budějovice-i járásban
Sedlec, Kutná Hora városrésze